Joaquim Barbosa - jurista e magistrado brasileiro
Inácio Joaquim Barbosa - político brasileiro
Joaquim Barbosa de Castro - advogado e político brasileiro
Joaquim José Barbosa - comerciante e político brasileiro

Desambiguações de antropônimos